Лос Лара има више значења:

 Лос Лара (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Лара, Ла Норија де Хуан Васкез (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Лара, Ранчо Нуево (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Лара, Рамон Лухан (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику